Пере́лік магнітних хімічно пекулярних зір надає загальну інформацію про відомі магнітні хімічно пекулярні зорі.  Цей перелік не є повним й поновлюється за рахунок додавання інформації про вже відомі зорі, а також з часом відкриття нових об'єктів цього типу. Загальний опис переліку знаходиться тут.

Таблиця 

Наступна таблиця наводить дані для хімічно пекулярних зір, які вже неодноразово досліджувалися й в атмосферах яких зареєстровано наявність магнітного поля.

Див. також 

 Ртутно-манганова зоря
 Перелік HgMn-зір
 Хімічно пекулярна зоря 
 Перелік хімічно пекулярних зір
 Перелік хімічно пекулярних зір з пониженим вмістом гелію
 B-зоря з аномальним вмістом гелію
 Магнітна Ap-зоря
 Перелік Am-зір
 Am-зоря

Джерела 

Списки зір
Хімічно пекулярні зорі